Андрій Олександрович, князь Городецький (прибл. 1255 — 27 липня 1304) 
 Андрій Олександрович (князь ростовський)
 Андрій Олександрович Романов — князь імператорської крові 
 Олександрович Андрій Іванович — білоруський поет